Василий Ермолаев:
 Ермолаев, Василий Антонович (1924—1943) — советский танкист, Герой Советского Союза.
 Ермолаев, Василий Романович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор медицинских наук, профессор.